Cerioporidae är en familj av mossdjur. Cerioporidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cerioporidae finns 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cerioporidae